Станция Родмансгатан () станция расположена на Зелёной линии Стокгольмского метрополитена между станциями Уденплан и Хёторгет. Обслуживается маршрутом T17, T18, T19.

Названа станция из-за улицы Родманс () — Родмансгатан находящиеся рядом, сама станция находится в районе Васастаден. Станция подземного, двухпролётного, мелкого заложения. Станция обделана жёлтой керамической плиткой.

Станция занимает 9 место по загруженности в Стокгольме около 40000 человек.

Примечания 

Зелёная линия Стокгольмского метрополитена